Pergam (Rupat), een plaats in Indonesië
Pergam (Air Gegas), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing